Líbranos del mal puede referirse a:

 Líbranos del mal, película de 2006 dirigida por Amy Berg.
 Líbranos del mal, película de 2014 dirigida por Scott Derrickson.